Алпайн () — нефтяное месторождение в США, которое находится в северной части штата Аляски. Открыто в 2000 году. Начальные запасы нефти составляет 200 млн тонн.

У Алпайна есть месторождении-спутники: Фьорд, Нанук, Лукаут, Спарк и Уэст-Алпайн. Нефтеносность связана с отложениями юрской системы.
 
Оператором месторождение является нефтяная компания ConocoPhillips (78 %). Другим участником является Anadarko Petroleum (22 %). Добыча нефти 2008 году в Алпайне составила 5,8 млн тонн в год, а Нануке и Фиорде 1,8 млн тонн в год.

Ссылки 
 Разработка месторождения Алпайн
 Нанук
 Спарк и Лукаут

Нефтяные месторождения США